

Patronyme
 Antonio Zucchelli, (1663-1716), fut un religieux italien.
 Edmond Zucchelli, (1960- ), est un journaliste et écrivain français.

Science
 La station Mario Zucchelli est une station de recherche italienne en Antarctique située sur la Baie Terra Nova.

Homonymie
Homonymie de patronyme